Гета:
 Гета (189—211) — римский император.
 Гета — правитель фракийского племени эдонов.
 Гета — село Болнисского муниципалитета в юго-восточной части Грузии.

См. также 
 Гэта
 Ета () — община на Аландских островах, Финляндия.